Municipio de McKean puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de McKean (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de McKean (condado de Erie, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Erie.